Mährisch bezieht sich auf

 das historische Land Mähren
 die ethnografische Gruppe der Mährer (Volksgruppe)
 die mährische Sprache als Dialekt der tschechischen Sprache

In den folgenden Begriffen ist ebenfalls Mährisch enthalten:
 Mährische Slowakei, eine Region in Tschechien
 Mährische Walachei, eine weitere Region in Tschechien
 Mährisch-Schlesien, richtig Schlesien (Tschechien), eine Region in Tschechien
 Mährisch-Ostrau, der deutsche Name für Ostrawa
 Mährisch-Ostrauer Operation, eine Offensive im Zweiten Weltkrieg
 Mährisch-Schlesische Beskiden, ein Gebirgszug in Tschechien
 Mährischer Karst, eine Gebirgslandschaft in Tschechien

Siehe auch:
 Mähren (Begriffsklärung)
 Mährer